Saint-Brice puede referirse a: 

 Saint-Brice, comuna francesa situada en Charente.
 Saint-Brice, comuna francesa situada en Gironda.
 Saint-Brice, comuna francesa situada en Mancha.
 Saint-Brice, comuna francesa situada en Mayenne.
 Saint-Brice, comuna francesa situada en Orne.
 Saint-Brice, comuna francesa situada en Sena y Marne.